

Patronyme 

 Gustave Chouquet (1819-1886), musicologue, librettiste, critique musical et conservateur de musée français ;
 Jean Chouquet (1926-2009), homme de théâtre, de radio et de télévision français ;
 Julien Chouquet (1987-), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 

 Île Chouquet, île française sur la Seine à proximité de Pressagny-l'Orgueilleux, en Normandie.

Patronyme normand